Гринвју има више значења:
 Гринвју (Западна Вирџинија)
 Гринвју (Калифорнија)
 Гринвју (Илиноис)